Димитровгра́д () — город в области Хасково в южной Болгарии.

Географическое положение 
Город находится на обоих берегах реки Марица.

История 
Начало строительству города было дано 10 мая 1947 в связи с необходимостью освоить Западно-Марицкий буроугольный бассейн.

Город возник 2 сентября 1947 г. в результате объединения трёх населенных пунктов: Раковски, Мариино и Черноконёво и был назван в честь Георгия Димитрова. При образовании города в 1947 году численность населения составляла 9 тыс. человек.

Строительство города проходило по единому плану, одновременно с предприятиями и жилыми домами строились культурно-бытовые учреждения и проходило озеленение. С 1948 по 1950 город строили 50 000 членов бригады «Молодая гвардия», которые приехали из 963 болгарских городов и сёл. Часть из них стали жителями нового города.

Бригады построили десятки домов, химический завод, завод «Вулкан», завод азотных удобрений, дорожные сети, железнодорожные линии, искусственные озёра и другие объекты инфраструктуры. Здесь был открыт первый в Болгарии хлебозавод.

В соответствии с 1-м пятилетним планом развития народного хозяйства страны в городе была построена тепловая электростанция имени В. Червенкова.

В 1969 году численность населения составляла 44 тыс. человек, город являлся центром энергетики и тяжёлой промышленности, к началу 1970х годов крупнейшими предприятиями были тепловые электростанции (на местном буром угле), цементный завод «Вулкан», шиферный завод и  химический комбинат, также здесь действовали музей социалистического строительства и планетарий.

В 1985 году численность населения составляла 54 тыс. человек, город являлся центром химического машиностроения, химической, цементной, текстильной и пищевкусовой промышленности.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Димитровград — Иво Димов (коалиция партий: Союз свободной демократии (ССД), Земледельческий народный союз (ЗНС), Болгарская рабочая социал-демократическая партия (БСДП), «Новые лидеры» (НЛ)) по результатам выборов.

Промышленность 
В 2009 году здесь действовали предприятия «Неохим» АД, «Терахим», «Химремонтстрой», «Хлорофил», завод «Химик».

Города-побратимы 
  Блида, Алжир
  Казинцбарцика, Венгрия
  Айзенхюттенштадт, Германия
  Каламария, Греция
  Гроссето, Италия
  Дархан, Монголия
  Нова-Хута, Польша
  Димитровград, Россия
  Южный, Украина

См. также 
 Димитровградцы

Примечания

Ссылки 
 Димитровград (на болгарском и английском языках)

 
Населённые пункты, основанные в 1947 году
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Димитровград (Болгария)
Города, названные в честь людей
Переименованные населённые пункты Болгарии